Almagreira (Pombal), een plaats in de Portugese gemeente Pombal
Almagreira (Vila do Porto), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Porto